Чан Юнся́н (, родился 16 сентября, 1983 года) — китайский греко-римский борец, чемпион Азии, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1983 году в Ханьдане (провинция Хэбэй). В 10-летнем возрасте переехал в Синьчжоу (провинция Шаньси), где начал заниматься борьбой. В 14-летнем возрасте был взят в спортшколу, и стал заниматься борьбой профессионально.

В 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии. В 2008 году стал чемпионом Азии и серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. В 2011 году принял участие в чемпионате мира, но занял лишь 16-е место.

Ссылки 
 
 
 Профиль 

Борцы Китая
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе